Carlos Dávila ist der Name folgender Personen:

* Carlos Dávila Espinoza (1887–1955), chilenischer Politiker, Diplomat und Journalist
 Carlos Humberto Larrea Dávila (* 1968), ecuadorianischer Diplomat
 Carlos Lage Dávila (* 1951), kubanischer Politiker